Равиль Анзерович Айткалиев (род. 1956, Алма-Ата) — казахстанский писатель, пишущий на русском языке.

По образованию политолог, исследовал проблемы потенциальных этноконфликтов в Казахстане в Казахстанском институте стратегических исследований.

Выпускник мастер-класса фонда «Мусагет». Опубликовал сборник драматургии «Песня-81», роман «Там, где нас нет» (2007), печатал стихи и рассказы в казахстанских журналах «Аполлинарий» и «AMANAT». Составитель (совместно с Павлом Банниковым) и участник альманахов новейшей русской литературы Казахстана «Картель Бланшар» (2006), «Гран Фри» (2007) и «сорок.четыре» (2008).

По мнению казахстанского журналиста,

Равиль и рассказчик мягкий, деликатный. Он избегает резких выводов, заключений, надеясь, что в его умолчании читатель пойдет вместе с ним по пути доброты и понимания.

Библиография 
 Песня-81. Пьесы
 Там, где нас нет. Роман. Алматы, 2007
 Картель Бланшар. Литературно-художественное издание. Сост. Р.Айткалиев. — Алматы, 2006
 Гран Фри. Литературно-художественное издание. Сост. Р.Айткалиев. П.Банников. — Алматы, 2007
 Сорок. Четыре. Литературно-художественное издание. Сост. Р.Айткалиев. П.Банников. — Алматы, 2008

Примечания

Ссылки 
 

Поэты по алфавиту
Писатели по алфавиту
Поэты Казахстана
Писатели Казахстана
Русские поэты